Kràsnoie (Adiguèsia), localitat de la República d'Adiguèsia, a Rússia
 Kràsnoie (Tsipka), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Kràsnoie (Kràsnoie), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Kràsnoie (Kusxóvskaia), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Kràsnoie (Lípetsk), localitat de la província de Lípetsk, a Rússia
 Kràsnoie (Tula), localitat de la província de Tula, a Rússia
 Kràsnoie (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Kràsnoie (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia